Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Byron Black e Jonathan Stark erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mike Bauer e David Rikl hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Alex Antonitsch e Greg Rusedski.

Teste di serie
 John Fitzgerald /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Scott Davis /  Sandon Stolle (semifinali)
 Mike Bauer /  David Rikl (campioni)
 Shelby Cannon /  Jim Pugh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1994
ATP Tour 1994